Зерца́ло:
 Зерца́ло — в старом русском (и церковнославянском) языке — зеркало.
 Зерцало — трёхгранная призма с орлом наверху и с тремя указами Петра I.
 Зерцало — упрощённое название зерцального доспеха, а также его главной детали.
 Зерцало, в иконописи — изображение прозрачной сферы в руках архангела, символ предначертания, предвидения, переданного архангелу Богом.

В значении «зеркало» 
Старое значение («зеркало») часто входит в названия оригинальных и переводных литературных произведений, преимущественно назидательного и педагогического, либо сатирического содержания:
 «Великое зерцало» — западноевропейский сборник религиозно-моралистического толка, переведенный на русский язык в 1677 году;
 «Зерцало Великое» — средневековая энциклопедия, составленная Викентием из Бове;
 «Всеобщее зерцало, управлению помогающее» — труд Сыма Гуана (XI век);
 «Великое зерцало» (О:кагами) — сборник жизнеописаний японских правителей из рода Фудзивара, конец XI в.;
 «Диоптра» или Душезрительное зерцало — сочинение византийского монаха XI в. Филиппа Монотропа («Пустынника»), переведенный на славянский язык около середины XIV в. и получивший распространение на Руси;
 «Бурнелл, или Зерцало дураков» — латинская сатира Найджела Уайркера, XII в.;
 «Зерцало человеческое» — аллегорическая поэма Джона Гауэра, ок.1376-1378;
 «Зерцало для правителей» (англ. The Mirror for Magistrates) — сборник стихотворных и драматических сочинений о человеческом падении, составленный Джорджем Феррерсом и Уильямом Болдуином и неоднократно переиздававшийся, перв.изд. 1555;
 «Зерцало» — сборник польского поэта Миколая Рея, 1568;
 «Зерцало долготерпения» — барочная поэма кубинского поэта Сильвестре де Бальбоа, 1608;
 «Зерцало богословия» — книга Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, 1618;
 «Зерцало Музы» — драма Томаса Рэндолфа, 1638;
 «Зерцало духовное» — сборник наставлений, составленный Иваном Васильевичем Наседкой (Шевелем), 1645;
 «Зерцало жизни блаженного Франциска» — жизнеописание Франциска Ассизского, составленное в XV веке;
 «Зерцало иноков и инокинь» — труд Евагрия Понтийского, IV век;
 «Зерцало поэтического мастерства» — индийский трактат о поэзии Шри Дандина, VII век;
 «Зерцало простых душ» — мистический трактат французской монахини-бегинки Маргариты Поретанской, XIV в.;
 «Новое зерцало» — первое периодическое издание Монголии, 1913.
 «Саксонское зерцало» — сборник германского феодального права, начало XIII века;
 «Феатр нравоучительный, или Нравоучительное зерцало для царей, князей и деспотов» — книга святителя Иоанна Тобольского, 1705;
 «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению» — известная книга петровского времени (1717).
 «Швейцарское зерцало» — роман-хроника Майнрада Инглина, 1938.
 «Зерцало ТВ» — молодёжный православный телеканал начал работу в 2015 г.

См. также